Manske ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich-Jürgen Manske (1937–2019), deutscher Geograph und Heimatforscher
 Hans-Joachim Manske (1944–2022), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Hermann Manske (1839–1919), deutscher Industrieller in der Zementindustrie
 Jane Manske (1910–1989), US-amerikanische Wasserspringerin
 Johannes Manske (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Magnus Manske (* 1974), deutscher Biologe und Software-Entwickler
 Marco Manske (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Paul Manske (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Manske (1954–2013), deutscher Politiker (CDU)  
 Wilhelm Manske (* 1951), deutscher Schauspieler